Дружбы народов может означать:
 Орден Дружбы народов — орден СССР.
 Дружбы Народов — станции метро с одинаковым названием в разных городах.
 Российский университет дружбы народов

См. также 
Дружба народов (значения)